Quatre navires de lUS Navy portent le nom dUSS Patriot :
 l', une goélette en service à partir de 1861 ;
 l', un remorqueur venu de la garde côtière, acquis en 1936 ;
 l', ex-Katoura, yacht converti en chasseur de sous-marins en 1941 et revendu en 1945 ;
 l', un dragueur de mines en service depuis 1991.

Patriot